Vilarnau (Canet de Rosselló), antic lloc del municipi de Canet de Rosselló, amb els nuclis de Vilarnau de Dalt, o Sobirà, i Vilarnau d'Avall
 Vilarnau (Sant Sadurní d'Anoia), antiga edificació a Sant Sadurní d'Anoia
 Tossal de Vilarnau, una muntanya a la comarca del Segrià